Soultaker (film), een film uit 1990.
The Soultaker, een animeserie.
De originele worstelnaam van professionele worstelaar Charles Wright.